Влади́мир Ива́нович Пове́ткин
 Поветкин, Владимир Иванович (1943—2010) — музыковед и реставратор древних новгородских музыкальных инструментов.
 Поветкин, Владимир Иванович (1951—2010) — советский и российский тренер по боксу.